Тази статия може да се отнася до:

 Синопа — героиня от древногръцката митология;
 Синопа — спътник на Юпитер;
 Синоп — град в Турция на Черно море, познат в миналото като Синопа.